Хаукюр Ангантиссон (; 2 декабря 1948, Флатейри — 4 мая 2012, Рейкьявик) — исландский шахматист, международный мастер (1981).

В составе сборной Исландии участник 19-й Олимпиады (1970) в Зигене. Чемпион Исландии (1976).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Хаукюра Ангантиссона на шахматных олимпиадах

Шахматисты Исландии